Lingchuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lingchuan Xian (härad i Kina, Shanxi), 
 Lingchuan Xian (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar